Тур дю От-Вар () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам французского департамента Вар.

История 
Гонка была впервые проведена в 1969 году. С тех пор она регулярно меняла свои названия и формат проведения:

Гонку также называют Цветочная мимоза ().

Старт соревнования расположен в Драгиньяне. Далее маршрут проходит через ряд подъёмов таких как Марджорис, Монс и Сент-Андрие. За несколько километрах до финиша располагается подъём Тюильер с градиентом больше 10%.

Гонка входит в UCI Europe Tour, имеет категорию 2.1. C 2009 по 2018 год соревнование состояло из двух этапов. В 2019 году маршрут был разделён на три этапа.

Известный основатель гонки Моисей Пюгинье в 2006 году поручил организацию гонки Сержу Паскалю. 

Tour du Haut Var в партнёрстве с ежедневным изданием Var-Matin с 2011 года стал называться Tour du Haut Var Matin.

С 1992 по 2008 год являлась частью Велошоссейного кубка Франции.

Тур дю От-Вар является частью серии февральских велогонок на юге Франции. Гонка проходит в середине недели после Этуаль де Бессеж, (Тура Средиземноморья до 2016) и перед Туром Прованса, Классик Суд Ардеш. Участие в этих гонках принимают в основном французские команды, рассматривающие их в качестве подготовки к Париж — Ницце — первой европейской многодневки в календаре Мирового тура UCI.

Призёры 

 В 2006 году победителем стал итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2013 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур дю От-Вар на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спорт  во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1969 года